Miejscowości w Polsce położone w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Chełm
 Depułtycze Królewskie – wieś
 Depułtycze Królewskie-Kolonia – kolonia
 Depułtycze – osada leśna